Scano steht für:

 Scano di Montiferro, italienische Gemeinde auf Sardinien.

Scano ist der Familienname folgender Personen:

 Dionigi Scano (1867–1949), italienischer Architekt
 Gaetano Scano (1945–1988), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Gavino Scano (1818–1898), italienischer Politiker
 Flavio Scano (1896–1952), italienischer Architekt